Aram Sarkisjan (ur. 1949) – ormiański polityk, działacz komunistyczny i socjaldemokratyczny.
 Aram Sarkisjan (ur. 1961) – ormiański polityk, premier Armenii w latach 1999–2000.
 Aram Mp3, właśc. Aram Sarkisjan (ur. 1984) – ormiański wokalista i kompozytor